Kulotino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kulotino (Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nowgorod

 Kulotino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kulotino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Kulotino (Twer, Stariza), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Stariza
 Kulotino (Twer, Subzow), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Subzow
 Kulotino (Twer, Wyschni Wolotschok), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Wyschni Wolotschok